Muzeum města Prahy je česká muzejní instituce založená roku 1881. Věnuje se hlavně historii a prehistorii města Prahy. Její hlavní budova se nachází na Florenci u ulice Křižíkova (Praha 8, Nové Město, Na Poříčí 1554/52). V roce 2013 navštívilo objekty muzea přes 1 milion návštěvníků, nejnavštěvovanějšími byly Petřínská rozhledna (480 tis.) a Zrcadlové bludiště na Petříně (309 tisíc).

Historie 

Muzeum bylo založeno roku 1881, kdy byl ustanoven muzejní výbor. Důvodem pro založení instituce byla snaha zabránit prodeji a vyvážení památek do zahraničí. Hlavním úkolem muzea bylo sbírání a získávání památek, které souvisejí s dějinami Prahy a se životem Pražanů v minulosti. Dalším úkolem výboru bylo najít budovu, ve které by mohly být získané památky vystaveny pro veřejnost.

Roku 1882 byl zakoupen kavárenský pavilon a o rok později bylo muzeum otevřeno pro veřejnost. Kavárenský pavilon, který byl postaven 1876, se nacházel západně od stávající hlavní budovy muzea; roku 1974 musel ustoupit stavbě magistrály. Roku 1883 se prvním ředitelem muzea stal Břetislav Jelínek (1843–1926), amatérský archeolog a sběratel starožitností. Ve funkci ředitele muzea setrval do roku 1913. Významné zásluhy o muzeum a jeho sbírky měl architekt Antonín Wiehl, který se po celý život věnoval archeologii, sběratelství a ochraně památek. Od roku 1882 byl členem zakládajícího komitétu muzea. V muzeu aktivně působil až do své smrti (1910) jako jeho jednatel a denně jej navštěvoval a zpracovával nebo získával sbírky.

Hlavní budova 

Kavárenský pavilon byl pro sbírky muzea malý a také nebyl dostatečně reprezentativní, proto výbor rozhodl o stavbě budovy nové. Původní plány projektovali architekti Antonín Wiehl a Jan Koula, nový projekt vypracoval Antonín Balšánek. Budova v novorenesančním slohu byla vystavěna v letech 1896 až 1898 a slavnostně byla otevřena 27. září 1900. Je dvouposchoďová, tvořená dvěma bočními křídly a uprostřed vystupujícím rizalitem, který je zakončen tympanonem. V něm lze vidět reliéf Historie s uměním, vědou a řemesly tvoří slávu minulosti naší od Ladislava Šalouna, na jeho vrcholku je socha Alegorie Prahy od téhož autora. Zadní průčelí je rozčleněno půlkruhovým rizalitem. 

Uvnitř budovy ve středu je vestibul se schodištěm, v křídlech se nacházejí výstavní sály. Schodiště je vyzdobeno cykloramatickým obrazem Antonia Sacchettiho Pohled na Prahu z malostranské mostecké věže.

Budova je kulturní památkou.

Expozice 
V hlavní budově se nachází jeden z nejatraktivnějších exponátů sbírek muzea – Langweilův model Prahy. Detailní papírový model o ploše asi 20 m2 s více než 2000 objekty zachycuje stav historického centra města v letech 1826-1837. Kromě stálých expozic muzeum návštěvníkům nabízí i krátkodobé výstavy. Pod Muzeum města Prahy spadá dále Podskalská celnice na Výtoni, Dům U Zlatého prstenu (Týnská 6), Müllerova vila (Nad Hradním vodojemem 14), Rothmayerova vila (U páté baterie 50), zámecký areál Ctěnice, Dokumentační a studijní centrum Norbertov.

Hlavní budova 
 Praha v pravěku
 Středověká Praha
 Praha na přelomu středověku a novověku
 Barokní Praha
 Langweilův model Prahy
 3D kino – virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
 Vítejte ve středověkém domě – dětské muzeum
 Slabikář návštěvníků památek

Zámecký areál Ctěnice 
 Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
 Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

Reference

Literatura 
 JINDROVÁ, Jarmila. Muzeum hlavního města Prahy. Praha : Olympia, 1970.
 MÍKA, Zdeněk. Muzeum hlavního města Prahy: průvodce. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2001. 
 LIŠKA, Antonín, FRAUENTERKA, Miroslav, ŠTIKOVÁ, Eva. Muzeum hlavního města Prahy. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1957.
 STÁTNÍKOVÁ, Pavla, DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Historia Pragensia. Historický sborník Muzea hlavního města Prahy. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2003.

Externí odkazy 
 
 

hlavního města Prahy
hlavního města Prahy
Příspěvkové organizace hlavního města Prahy
Novorenesanční stavby v Praze
Stavby Antonína Balšánka
Stavby na Novém Městě (Praha)
Kulturní památky na Novém Městě (Praha 8)